Stolbowa () ist der Familienname folgender Personen:

 Marija Jurjewna Stolbowa (* 1984), russische Rhythmische Sportgymnastin und Model
 Xenija Andrejewna Stolbowa (* 1992), russische Eiskunstläuferin